Ferdinand de Saussure
 Horace-Bénédict de Saussure
 Nicolas Théodore de Saussure

Desambiguações de sobrenomes